Ukraine International Airlines, code OACI : AUI ;
 Ukrainian Insurgent Army = Armée insurrectionnelle ukrainienne (Seconde Guerre mondiale) ;
 UI Automation, logiciel de Microsoft pour les handicapés ;
 Uni Air, compagnie aérienne taïwanaise dont le code OACI est UIA ;
 Union internationale des architectes ;
 Union internationale des avocats ;
 Union of International Associations (ONG) ;
 United International Airlines ;
 United Iraqi Alliance = alliance irakienne unifiée : coalition électorale qui a remporté les élections de 2005 en Irak ;
 United Israel Appea (Israël) ;
 Universitaire Instelling Antwerpen (université d'Anvers).